Дівчина з татуюванням дракона () — так було перекладено англійською назву шведського детективного роману Стіга Ларссона «Чоловіки, що ненавидять жінок» (Män som hatar kvinnor) 2005 року. Тому таку ж назву мають:

 Дівчина з татуюванням дракона — шведський фільм 2009 року на основі роману.
 Дівчина з татуюванням дракона — американський англомовний фільм 2011 року на основі роману.